Cayo de Palma es una población en el centro del departamento de Sucre, en la subregión Sabanas, en la República de Colombia.

Este corregimiento pertenece al municipio de El Roble, antiguamente hacía parte del municipio de Corozal (Sucre) hasta la creación de la municipalidad Roblana, la cual lo abarcó dentro de su término municipal.

Situación geográfica 

Límites: El corregimiento Cayo De Palmas se encuentra ubicado en el centro del Departamento de Sucre. Limita al oriente con el corregimiento de Valencia - Sincé, al occidente con  el corregimiento de San Francisco- El Roble; al norte con el municipio de Sincé y al sur con el municipio de El Roble.

Topografía: Esta localidad subyace sobre un terreno relativamente plano, a 33 metros sobre el nivel del mar.

Clima: La situación climática de Cayo de Palma es Cálida.

Distancias principales lugares: Esta comunidad se encuentra a 9 kilómetros de su cabecera municipal (El Roble), a 32 kilómetros de Corozal; la misma distancia de San Benito Abad y a 15 kilómetros de Sincé - Sucre.

Antecedentes históricos 
Se dice que la llegada de los primeros pobladores a la localidad se debió a la violencia que azotó a la región y que conllevó a que las personas de ese entonces se refugiaran en distintos lugares para esconderse de los violentos que dejó la guerra de los Mil Días.

Estas personas se ubicaron por primera vez en Hato Nuevo y El Roble, luego se expandieron por la región, debido a que viajaban por el camino que existía en esos tiempos, llamado el camino de los Romeros, el cual se iniciaba en Sincé, luego del bajo del arroyo Grande de Corozal, llegaban al caserío de Hato Nuevo, la sabanas de Loma Alta, etc. Naturalmente entra el camino de Pileta a Tacausan (La Villa de San Benito Abad
) y de esta manera comienzan a viajar ganados de pileta a Tacausan, hasta establecerse en Cayo De palma, debido a las abundantes sombras que la vegetación brindaba y escogieron dicho lugar para descansar los ganados.

El antiguo dueño de todas esas tierra fue el señor Concepción De Ávila, el cual se reconocía fundador de la comunidad; quien al morir dejó o vendió sus predios a los Aldanas, ya que no tenía familia, estos señores quienes actualmente se reconocen como los verdaderos fundadores y quienes a su vez dieron el nombre de CAYO DE PALMAS, por las abundantes palmas de Corozo. El nombre Cayo de Palmas, el cual es un sustantivo colectivo, a través del tiempo sufrió un proceso de apócope, por lo que los hablantes eliminaron la s al final de la palabra  Palmas, entonces en la actualidad, se conoce el corregimiento con el nombre de Cayo de Palma, sin (s), pero el original y correcto es Cayo De palmas, como aparece en las cédulas de los abuelos, cuando se pertenecía al departamento de Bolívar.

Aspecto social 

La comunidad de Cayo de palma, está conformada por personas trabajadoras. Los apellidos más comunes en este poblado es sin duda el ALDANA, al igual que otros como:CASTRO, ORTEGA, HERNÁNDEZ, GÓEZ, NOVOA, VERGARA , PÉREZ, JARABA, etc

Festividades 

En cayo de Palma se celebran todas las fiestas que son comunes en la cultura costeña y sabanera, como la semana santa, la Navidad. Pero principalmente se realizan las fiestas en honor a su santo patrono San Andrés Apóstol, al final del mes de noviembre y comienzos de diciembre, siendo el día principal el 30 de noviembre. De igual forma se celebran las festividades del La Virgen del Carmen en el mes de julio. Es de notar que en ambas fiestas se realizan misas, carreras a caballos, encuentros deportivos, fandangos, kz, etc.

Actividades Económicas 

El corregimiento de Cayo de palma se dedica especialmente a la agricultura y a la ganadería extensiva, las cuales ninguna esta tecnificada y los productos son para el auto consumo y poco es comercializado. En lo que respecta a la agricultura, los productos principalmente cultivados son: yuca, arroz, yuca industrial,maíz, patilla, melón, pepinos, ñame etc.

Referencias 

Corregimientos de Sucre (Colombia)